Cinema
 Top of the World (filme de 1955), com Evelyn Keyes

 Top of the World (filme de 1997), com Peter Weller e Dennis Hopper
 Top of the World (telessérie), produção britânica

Canções
 "Top of the World" (canção de Van Halen)
 "Top of the World" (canção de The Pussycat Dolls)
 "Top of the World" (canção de The All-American Rejects)
 "Top of the World" (canção de The Cataracs)
 "Top of the World" (canção de The Carpenters)
 On Top of the World, canção de Imagine Dragons

Álbuns
 Top of the World (álbum de Jimmy Sturr)
 Top of the World (álbum de Lynn Anderson)
 Top of the World (álbum de Slightly Stoopid)